Motorola V620 — стільниковий телефон фірми Motorola.

Комплектація: телефон, акумулятор, зарядний пристрій, бездротова Bluetooth гарнітура (HS820 Matt Black version), USB-CEbus дріт, диск ПЗ, інструкція для гарнітури, інструкція

Особливості: змінні лицьові панелі випконані з металу; запис відео до 45 сек; підтримка стерео FM-радіо через стерео FM-радіо гарнітуру (аксесуар)

Схожі моделі 
 Motorola V535
 Motorola V547
 Motorola RAZR V3
 Motorola V600
 Pantech PG-3200

Посилання 
 Каталог стільникових телефонів на сайті Motorola 
 Пошук на сайті Motorola
 Пошук на сайті Motorola 

Стільникові телефони Motorola